●Предприятие основано в 1745 году в городе Людиново Калужской области. Здесь были выпущены первые рельсы для первой в России железной дороги, первые отечественные пароходы с установленными на них паровыми машинами собственного производства, первые паровозы.

● На протяжении 80 лет завод был единственным предприятием в стране по выпуску локомобилей.

● С 1958 года - одним из первых заводов стране, где получило развитие тепловозостроение.

● За годы развития тепловозостроения на ЛТЗ было создано более 30 модификаций железнодорожного подвижного состава, изготовлено более 18 000 локомотивов, из которых более 700 поставили на экспорт.

● С 2007 года входит в состав машиностроительного холдинга «Синара–Транспортные Машины».

История 
Строительство завода под названием Людиновский железоделательный завод было начато в 1732 году сыном тульского оружейника, заводчиком Никитой Никитовичем Демидовым на базе Жиздринских железнорудных месторождений. Завершено в 1745 году. Завод специализировался на выплавке чугуна и изготовлении простейших металлических изделий.

В 1820 году Людиновский железоделательный завод вместе с прилегающими к нему деревнями и землями покупает секунд-майор И. А. Мальцов. Его сын С. И. Мальцов меняет специализацию предприятия. С 1820 года на заводе начинается выпуск транспортных и энергетических машин. Налаживается рельсопрокатное производство.

В 1841 году на заводе изготовлены первые рельсы для Николаевской железной дороги. В 1844 году начато строительство первых отечественных пароходов, которые впоследствии открывали навигацию по рекам Десне, Днепру и Волге.

Со второй половины XIX века завод становится одним из центров отечественного паровозостроения. В 1870 году на заводе построен первый в России узкоколейный товарный паровоз. С 1871 −1877 годов было выпущено 49 паровозов, которые превзошли достоинством паровозы французских, австрийских и ряда других заводов и на Московской политехнической выставке получили большую золотую медаль и аттестат первой степени. С 1870 по 1881 годы Людиновским заводом было выпущено 373 паровоза, 154 пассажирских вагона, 8428 товарных вагонов. Кроме того завод производил сельхозинвентарь (соломорезки, просорушки, молотилки), котлы центрального отопления.

В 1874−1878 годах предприятие строило рутьеры или, по заводской терминологии, «паровозы для обыкновенных дорог» по образцу машины английской фирмы «Авелинг и Портер». Это было самое первое в России автомобильное производство.

В 1905 году на заводе начат выпуск локомобилей по патенту немецкой фирмы «Ланц». С 1905 по 1917 годы заводом было выпущено 2558 локомобилей.

В 1930-е годы завод массово выпускает локомобили и паросиловые установки. Выполняя план ГОЭЛРО, завод выпустил более 22 тысяч локомобильных электростанций для отдалённых районов страны.

В 1940 году заводом было выпущено свыше 600 локомобилей общей мощностью 38512 л. с.

В годы Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в города Кусу (Челябинская область), Балаково, Сызрань. В результате эвакуации оборудования предприятия в Сызрани на его базе в годы войны был построен Сызранский локомобильный завод, ныне — ОАО «Тяжмаш».

Уже с 1944 года завод снова начинает выпуск локомобилей для нужд сельского хозяйства страны. План первого квартала 1945 года по выпуску локомобилей завод перевыполнил вдвое.

Начало тепловозостроения 
7 декабря 1957 года Совет Министров РСФСР постановил организовать на Людиновском заводе производство маневровых тепловозов мощностью 750 л. с. с гидромеханической передачей, в связи с указанной специализацией завод стал именоваться Людиновским тепловозостроительным заводом.

В декабре 1958 года выпущен первый тепловоз ТГМ2 по проекту Луганского завода.

В мае 1959 года построен первый тепловоз ТГМ3 конструкции Людиновского тепловозостроительного завода. В конце 1959 года выпущен новый опытный тепловоз с унифицированной гидропередачей ТГМ3А. В 1965 году изготовлены 2 первых образца тепловоза ТГМ5 мощностью 2400 л. с.

В 1966 году выпущен первый двухсекционный тепловоз ТГ16 мощностью 3 280 л. с. для Южного Сахалина (узкоколейный), который на локомотивной выставке в Москве получил малую золотую медаль. Замена паровозного парка тепловозами на Южном Сахалине решила проблему коренного технического перевооружения островной железнодорожной магистрали. Изготовлен первый магистральный тепловоз ТГ102 в двух секциях мощностью 4000 л. с. На базе тепловоза ТГМ5 с обеспечением максимальной унификации выпущен опытный образец маневрового тепловозаТГМ6 для металлургической промышленности.

В 1971 году выпущен первый опытный образец тепловоза ТГМ4.

В 1972 году выпущен тепловоз ТГМ8 мощностью 800 л. с. для экспорта во Францию по особым требованиям металлургической компании «Сольмер». «Эти локомотивы настолько надёжны, что спрашивается: для чего необходимы запасные части…» писала марсельская газета «Ла-Провинцаль» по факту поставки с тепловозами необходимого количества запасных частей.

В 1974 году выпущен первый опытный совершенно новый маневрово-вывозной тепловоз ТЭМ7 мощностью 2000 л. с. с электропередачей переменно-постоянного тока, впервые в России в восьмиосном исполнении. Выпущен маневровый тепловоз ТГМ7 мощностью 800 л. с. для Сахалина на базе существующих тепловозов с учётом высокой степени унификации. Тепловозам ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ6 присвоен Государственный Знак качества.

В 1975 году выпущен 5000-й тепловоз.

10 июня 1986 года Людиновский тепловозостроительный завод министерства тяжёлого и транспортного машиностроения СССР был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1990 году завод перешёл на выпуск более современных тепловозов ТЭМ7А.

XXI век ознаменовался для завода выпуском двух опытных образцов грузового магистрального тепловоза ТЭРА (совместного производства с фирмой «Дженерал Моторс» США) мощностью 4000 л. с.

Дизель-поезда, автомотрисы и путевая техника 
Наряду с тепловозами на заводе изготавливалась моторвагонные дизельные поезда и железнодорожная путевая техника. Автомотрисы служебная АС4 и АС4МУ, рельсосмазывательная автомотриса РСМ1, дизель-поезд локомотивной тяги ДЛ2 и моторвагонные дизель-поезда служебные СДП1, СДП2, СДП3, СДП4, ДПС и МДП4; фрезерно-роторный электрический снего-очиститель ФРЭС2, тягово-энергетическая установка ТЭУ630, мусоровозы М 72 на базе ЗИЛ и КАМАЗ.

Обкатку всей своей продукции завод проводит на собственном рельсовом кольце длиной шесть километров, расположенном на восточной окраине города.

В составе Группы Синара 

В 2007 году Людиновский тепловозостроительный завод вошёл в холдинг «Синара — Транспортные машины» («СТМ»). Разработана и начала реализоваться инвестиционная программа по техническому перевооружению завода, предусматривающая модернизацию существующего станочного парка и приобретение нового оборудования;

В 2008 году запущен в серийное производство тепловоз ТЭМ7А, оборудованный микропроцессорной системой контроля управлением и диагностики (МСКУД), оснащённый электрическим остановочным тормозом. Тепловоз сертифицирован ГУ «РС ФЖТ» на соответствие нормам безопасности и эксплуатации локомотива.
В 2009 году завод получил сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. Внедрён процесс сертификации системы менеджмента бизнеса на соответствие международному стандарту железнодорожной промышленности IRIS. На пути создания бережливого производства осваивается система 5"S".

В сентябре 2009 года в рамках работы Международного салона железнодорожной техники «Экспо-1520», проходившем в Щербинке Московской области, прошла презентация нового четырёхосного манёврово-вывозного тепловоза ТЭМ9. В октябре 2009 года данный тепловоз  запущен в серийное производство. Тепловоз оснащён электрической передачей переменно — постоянного тока и индивидуальным приводом колёсных пар. Новый дизель — генератор ДГ-880Л мощностью 1200 л. с. для тепловоза изготовили на Уральском дизель-моторном заводе, который также входит в Группу Синара.

За 50-летний период тепловозостроения на заводе создано более 20 модификаций тепловозов. Тепловозы с маркой ЛТЗ эксплуатируются в 11 странах мира. За заслуги перед Отечеством завод дважды награждался орденами Трудового Красного Знамени.

К марту 2013 года на заводе произведены и поставлены ОАО «РЖД» два новых тепловоза ТЭМ14, сконструированные в Центре инновационного развития СТМ. Двухдизельная силовая установка обеспечивает рациональное использование энергоресурсов и сокращает количество вредных выбросов. В числе перспективных моделей — двухсекционный магистральный тепловоз ТГ16М для Сахалинской железной дороги, также сконструированный в ЦИР СТМ.

См. также 

 Людиновский машиностроительный завод

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ЛТЗ
  Людиновский тепловозостроительный завод
  Группа Синара
 ИСТОРИЯ ЛОКОМОБИЛЯ ПЕРЕДВИЖНОГО

 
Людиново